Гурський — українське та польське прізвище. Жіноча форма — Гурська.

Відомі носії 

 Гурський Анатолій Іванович (1936—2018) — театральний актор.
 Гурський Андрій Петрович ( 1988) — український професіональний футболіст, захисник львівських «Карпат»
 Гурський Валер'ян Ярославович (1874—1934) — український вчений-лісівник
 Гурський Віктор В'ячеславович (1939—2012) — український радянський діяч, бригадир столярів Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання, депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань
 Гурський Віталій Павлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гурський Іван Францович (1902—1981) — український радянський живописець.
 Гурський Ілля Данилович (1899—1972) — білоруський та радянський письменник, драматург та перекладач
 Казімеж Гурський (1921—2006) — польський футбольний тренер
 Гурський Микола Васильович (1913—1983) — учасник німецько-радянської війни 1941—1945 рр., Герой Радянського Союзу
 Гурський Тарас Теодорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гурський Яків Пантелеймонович (1923—1995) — мовознавець, дійсний член НТШ

Жінки